Луцій Юній Сілан (; прибл. 57 до н. е. — після 21 до н. е.) — політичний діяч Римської імперії.

Життєпис 
Походив з впливового роду Юніїв, його гілки Сіланів. Син Марка Юнія Сілана, претора 77 року до н. е., і Семпронії. З 32 року до н. е. входив до колегії авгурів. У 29 році до н. е. отримав патриціанську гідність згідно із законом Сенія. У 24 році до н. е. обіймав посаду претора.

У 21 році до н. е. домагався консульської посади, змагаючись з Квінтом Емілієм Лепідом. Вибори супроводжувалися масовими заворушеннями і порушеннями, частина сенаторів звернулася до Октавіана Августа, який перебував на Сицилії, з проханням про втручання. Август не приїхав до Риму, а викликав до себе обох суперників, суворо засудив їх і розпорядився, щоб вибори проводилися за їхньої відсутності. Заворушення, однак, не припинилися. Через це консулом було обрано Лепіда. Після цього Сілан не обіймав жодних державних посад.

Родина 
Дружина — Семпронія

 Децим Юній Сілан

Джерела 
 Syme R. The Augustan aristocracy. Oxford, 1986. 

Претори
Юнії Сілани